41-й гвардейский миномётный полк — воинское подразделение Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Полк сформирован в марте 1942 года 

В составе действующей армии с 16.04.1942 по 15.11.1944 года и с 02.01.1945 по 09.05.1945 года.

С 07.10.1944 участвует в Петсамо-Киркенесской операции, отличился при взятии Петсамо и Киркенеса. В течение всей операции поддерживал огнём 28-й гвардейский стрелковый полк 10-й гвардейской стрелковой дивизии. По окончании операции был направлен в резерв,

Полное наименование 
41-й гвардейский миномётный Печенгский Краснознамённый орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского полк

Подчинение

Командиры 

 майор / подполковник Гринкруг Григорий Наумович (с 7 — 12.1942, с 11.1943 — ком-р 29 ГМБр), 
майор / подполковник Ересько Пётр Семёнович (с 31.12.1942 по 12.1944, и с 1 — 4.1945), 
полковник Пуховкин Виктор Александрович (в 12.1944 и с 4.1945, быв. ком-р 14 ГМБр (1943—1944));  
замком по с/ч майор Глотов Алексей Алексеевич (1943, с 2.1945 — ком-р 1-го д-на 305 ГМПм);  
военком — бат. комиссар Демин (1942), замполит подполковник Иванов Всеволод Захарович (с 1 — 4. 1945 — врид ком-ра полка и в 8.1945);  
нач.штаба капитан / майор Глотов А. А. (с 1942, с 8.1943 — замком полка), майор Ересько П. С. (8.12.1942, с 31.12.1942 — ком-р полка), майор Пинскер Пётр Николаевич (с 9.1943 по 12.1944 и с 1.1945), майор Шеволдаев Александр Павлович (в 9.1944, пнш, в 1945 — ком-р 2-го д-на 56 ГМП), майор Серебров Павел Иванович (с 4.1945, быв. ком-р 10 огмд);  
пнш — капитан Молчанов;  офицер разведки капитан Шкурко Валентин Павлович;

Командиры дивизионов: 

253 огмдн / 1-го д-н — майор Петриков Василий Семёнович (10.1944), капитан Демидов Пётр Михайлович (с 2.1945);
254 огмдн / 2-го д-н — капитан / майор Вишневский Михаил Павлович (с 1943);
255 огмдн / 3-го д-н — майор Ересько Пётр Семёнович (1942, затем НШ полка), капитан / майор Глинский Вячеслав Гаврилович (с 1944);

Награды и наименования

См. также 

 ГМЧ 
 Список гвардейских миномётных полков КА

Примечания

Ссылки 
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Миномётные полки СССР в Великой Отечественной войне
Полки реактивной артиллерии СССР в Великой Отечественной войне
Советская гвардия
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году